Springport (Indiana)
Springport (Michigan)

Desambiguações de topônimos